Il singolare del torneo di tennis Lubeck Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Waske che ha battuto in finale Martin Verkerk 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Verkerk (finale)
 Assente
 Alexander Waske (Campione)
 Julian Knowle (semifinali)

 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Nicolas Thomann (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2003